Српска слога може бити:

 Српска слога (Црна Гора) — политичка коалиција у Црној Гори, за парламентарне изборе 2012. године
 Коалиција Српска слога — мрежа политичких партија и удружења грађана Срба у Хрватској
 Српска монархистичка странка Српска слога — ванпарламентрарна странка у Србији

Види још
 Црногорски сабор српске слоге